KRD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kurundi (Australia)